Брианн Стюарт (; родилась 9 декабря 1979 года в Сиднее, Австралия) — австралийская теннисистка.
 Полуфиналистка 1 турнира Большого шлема в парном разряде (Уимблдон-2005).
 Победительница 3 турниров WTA в паре.
 Полуфиналистка 1 юниорского турнира Большого шлема в одиночном разряде (Уимблдон-1997).

Общая информация 
Брианн — одна из трёх детей Терренса и Шэррон Стюартов; её сестру зовут Шина, а брата — Броди (также на серьёзном уровне занимается спортом, играя в регби).

Австралийка в теннисе с восьми лет; любимое покрытие — хард.

Спортивная карьера

Рейтинг на конец года

Выступления на турнирах

Выступление в одиночных турнирах

Финалы турниров ITF в одиночном разряде (3)

Поражения (3)

Выступления в парном разряде

Финалы турниров WTA в парном разряде (4)

Победы (3)

Поражения (1)

Финалы турниров ITF в парном разряде (26)

Победы (11)

Поражения (15)

История выступлений на турнирах

Парные турниры

Примечания

Ссылки 
 
 
 

Персоналии по алфавиту
Родившиеся в 1979 году
Родившиеся 9 декабря
Родившиеся в Сиднее
Теннисисты Австралии